Сен-Пьер-Аве́ (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Прованс — Альпы — Лазурный Берег. Департамент коммуны — Верхние Альпы. Входит в состав кантона Рибьер. Округ коммуны — Гап.

Код INSEE коммуны — 05155.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 23 человека.

Климат 
Климат средиземноморский, лето жаркое и сухое, зимой прохладно, часто бывают заморозки.

В Сен-Пьер-Аве нет собственной метеостанции, ближайшая расположена в Систероне.

Экономика 
В 2007 году среди 18 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 12 были экономически активными, 6 — неактивными (показатель активности — 66,7 %, в 1999 году было 70,0 %). Из 12 активных работали 10 человек (6 мужчин и 4 женщины), безработных было 2 (1 мужчина и 1 женщина). Среди 6 неактивных 2 человека были учениками или студентами, 1 — пенсионером, 3 были неактивными по другим причинам.

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки